Стадия плей-офф на Евро-96 началась 22 июня четвертьфинальными матчами и завершилась 30 июня финалом в Лондоне. В плей-офф участвовали по две лучшие команды из каждой группы. Победу на турнире в дополнительное время одержала сборная Германии.

Формат 
Матч игрался 90 минут. В случае ничейного счёта по окончании игры назначалось дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Применялось правило золотого гола, согласно которому матч продолжался до первого забитого мяча. В случае равного счёта по окончании всего дополнительного времени назначалась серия пенальти.

Сетка плей-офф 

Время — британское летнее (UTC+1).

Четвертьфиналы

Испания — Англия

Франция — Нидерланды

Германия — Хорватия

Чехия — Португалия

Полуфиналы

Франция — Чехия

Германия — Англия

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1996